El término Hoyos puede referirse a:

Lugares de España:

 Hoyos: Municipio de la provincia de Cáceres (Extremadura).
 Hoyos del Espino: Municipio de la provincia de Ávila (Castilla y León).
 Hoyos: Localidad del municipio de Valdeolea (Cantabria).
 San Martín de Hoyos: Localidad del municipio de Valdeolea (Cantabria).

Lugares en Méxicoː

•  Los Hoyos: Localidad del estado de Sonora, México.

Literatura

 Hoyos: novela juvenil de Louis Sachar

Apellidos

''Leonardo Hoyos